AGI eller Agi kan syfta på:

 AGI – en hypotetisk AI som uppvisar människo-lik intelligens, se Artificiell generell intelligens
 AGI Grafiskt Forum –  en tekniktidning utgiven av AGI Publishing House AB i Malmö
 AGI – ett tidigare gymnastikinstitut för kvinnor, se Arvedsons gymnastikinstitut
 AgI –  en kemisk förening, se silverjodid

Personer
 Agi Lindegren (1858–1927), en svensk arkitekt, tecknare och etsare